El cayo Sapodilla, cayos Zapotillos  o cayos Sapote (en inglés: Sapodilla Cay o Sapodilla Cayes) son unos cayos deshabitados en el golfo de Honduras. En Belice se considera que están dentro de sus aguas territoriales, pero Guatemala sostiene que el límite marítimo entre Belice e Izabal está al noroeste de los Zapotillos. Honduras también reclama los cayos Sapodilla en su constitución de 1982, aunque la base exacta de su reclamación no se conoce.

Véase también 
 Diferendo territorial entre Belice y Guatemala
 Cayo Pequeña Whale
 Cayo Piedra del Obispo
 Cayo Proculeyo
 Cayo Sandbore

Referencias

Enlaces externos 
 Mapa de Ubicación
 Galería de Fotos

Archipiélagos e islas de Belice
Archipiélagos e islas del mar Caribe de Guatemala
Archipiélagos e islas del mar Caribe de Honduras
Islas disputadas en el Caribe
Frontera Belice-Guatemala
Cayo Sapodilla